Алекса́ндр Вениами́нович Ба́ри ( — ) — американский и российский инженер, предприниматель и общественный деятель, создатель первой в России инжиниринговой компании.

Биография 

Родился  года в Петербурге в крещённой еврейской семье. Был вторым сыном Вениамина Матвеевича Бари и Генриетты Сергеевны Кан. По семейному преданию, назван в честь немецкого учёного-энциклопедиста Александра Гумбольдта, который покровительствовал его отцу, хорошо образованному крещёному еврею непростой судьбы.

В 1862 году его отец, состоявший тогда в переписке с Карлом Марксом, был вынужден вместе с женой и детьми эмигрировать в Швейцарию (в Цюрих), а в 1865 — в США. Александр Бари остался в Швейцарии и в 1867 году окончил гимназию. В 1870 году получил диплом инженера-строителя, окончив Цюрихскую политехническую школу,  в которую поступил против воли отца. В годы учёбы он познакомился с проходившим там стажировку Ф. Е. Орловым, который охарактеризовал молодого Бари как лидера студенческого братства, познакомившего его с политехнической школой и с городом. В частности, он рассказывал, как они осматривали фабрику, с сыном владельца которой Бари завёл знакомство за день до того в кафе.

К тому времени семья Бари уже проживала в Америке. После завершения учёбы Александр решил переехать к ним. Не имея денег на дорогу, он устроился на пароход помощником механика.

Приехав в США, Бари принял американское гражданство и стал работать помощником инженера на мостостроительном и машиностроительном заводах в Детройте, а позже — инженером технической конторы в Филадельфии. Вскоре он выиграл конкурс на строительство павильонов Всемирной выставки 1876 года в Филадельфии, получив золотую медаль.

На выставку приехала и делегация из России.  Бари познакомился с группой преподавателей и специалистов Императорского Московского технического училища (ИМТУ), куда входили профессора Ф. Орлов, П. Панаев, А. Эшлиман, инженеры-механики В. Шухов, В. Малышев, Д. Советкин.  Бари оказывал русским инженерам разнообразную помощь при закупке лабораторного оборудования, станков и инструмента. В знак признания и «сообразуясь с готовностью господина Бари быть на будущее полезным техническому училищу», в 1877 году его избрали членом-корреспондентом педагогического совета ИМТУ.

В Филадельфии Бари познакомился с Эдой фон Грюнберг (Зинаида Яковлевна), будущей женой. Она родилась в немецкой семье, переселившейся в Россию ещё при Екатерине II. В Филадельфию приехала со своей старшей сестрой Верой, вышедшей замуж за старшего брата Александра Бари. Зинаида хотела вернуться домой в Россию, и летом 1877 года супруги Бари с дочерью Анной переехали в Петербург, сохранив при этом американское гражданство.

Вместе с младшим братом Вильямом, выпускником Санкт-Петербургского горного института, Александр создал небольшое предприятие по проектированию и производству электродвигателей, продукция которого оказалась в России невостребованной. Дальнейшие шаги Бари на ниве предпринимательской деятельности определило его знакомство с Н. А. Сытенко, отставным инженером-подполковником и членом Императорского Русского технического общества. Бари и Сытенко  создали фирму «Бари, Сытенко и Ко», которая занялась строительством объектов российской нефтяной промышленности. Семья Бари вскоре перебралась в Москву.

Кусковский завод 

Руководством и реализацией проектов «Бари, Сытенко и Ко» занимался Людвиг Нобель (брат Альфреда Нобеля), которого хорошо знал Н. Сытенко. Компании предстояло организовать в Грозном и Баку добычу нефти. К выполнению сложного проекта привлекли молодого инженера В. Г. Шухова, с которым уже был знаком Бари. Блестяще выполненный «Бари, Сытенко и Ко» проект позволил братьям Нобель основать «Бранобель», ставшую одной из лучших нефтяных компаний не только в России, но и в Европе.

Осенью 1878 года на Апшеронском полуострове был введён в эксплуатацию нефтепровод Балаханы — Чёрный город протяжённостью около 10 км с диаметром трубы 76 мм, в 1879 году — второй российский трубопровод для фирмы «Г. М. Лианозов и Ко» протяженностью около 14 км.

13 сентября 1880 года в канцелярию московского генерал-губернатора было подано прошение А. Бари, Н. Сытенко и титулярного советника Н. Рубинского: «О разрешении устройства и открытия нефтяного завода в Московском уезде». Документ был подписан 19 ноября, и вскоре для управления деятельностью завода было организовано Товарищество русско-американского нефтяного производства с основным капиталом 375 тыс. рублей, занимающееся переработкой бакинской нефти на принадлежащем ему нефтеперерабатывающем заводе в Кусково. Работами по строительству предприятия руководил В. Шухов. Завод  в Кусково состоял из восьми нефтеперегонных кубов, вырабатывавших керосин, астралин, смазочное масло и минеральный дёготь.

Завод вступил в строй 8 июня 1881 года. По словам очевидца, описавшего завод:

На Всероссийской художественно-промышленной выставке 1882 года продукция Кусковского завода получила бронзовую медаль «за нефтяные продукты весьма хорошего качества». С июня 1882 года консультантом завода по вопросам технического и химического производства стал Дмитрий Менделеев,  удалось внедрить на предприятии новый способ непрерывной перегонки нефти. В том же году Бари продал принадлежащую ему долю акций Кусковского завода предпринимателю Петру Губонину и начал собственное дело.

Строительная контора инженера Бари 

Ещё в 1880 году Бари основал фирму под названием «Техническая контора инженера А. В. Бари» (позже — «Строительная контора инженера А. В. Бари»), куда он пригласил на должность главного инженера и технического директора  В. Г. Шухова. Контора оказывала технические услуги (от составления проекта сооружения до его строительства) и вскоре стала известна в Российской империи и за рубежом.

Через несколько лет фирма изготовила первый образец нового парового котла конструкции инженера Владимира Шухова. Чтобы наладить серийное производство эффективных паровых установок, было принято решение о строительстве предприятия, получившего название «Котельный завод А. В. Бари». Завод был построен в феврале 1884 года  в Симоновой слободе, неподалёку от Тюфелевой рощи. Так, спустя 5 лет после своего основания, контора Бари владела котельным заводом под Москвой и имела филиалы в Санкт-Петербурге, Харькове, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

На своём предприятии  Бари ввёл «совершено новый строй рабочей жизни»: зарплата работников была в среднем на 10 % выше, чем на остальных фабриках, рабочий день был короче, а питание осуществлялось за счёт работодателя. Особенное внимание уделялось здоровью работников — заболевший в течение первой недели продолжал получать зарплату в полном размере, а в течение второй — половину.  Контора также изготавливала металлические нефтяные резервуары. За 30 лет было произведено 3240 таких резервуаров.

С 1885 года фирма участвовала в создании Волжского нефтеналивного флота на собственных верфях в Саратове и Царицыне. По заказу судовладельцев Баранова и Шитова были построены две металлические нефтеналивные баржи грузоподъемностью 40 и 50 тыс. пудов соответственно.

Строились и другие объекты: нефтепроводы, зерновые элеваторы, железнодорожные мосты, гиперболоидные сетчатые башни (в том числе именно на котельном заводе Бари в 1895 г. по проекту и под руководством В. Г. Шухова была создана первая в мире гиперболоидная башня), металлические сетчатые перекрытия. С 1892 года контора А. В. Бари принимала активное участие в развитии сети российских железных дорог. В 1896 году фирма участвовала в проведении Нижегородской Всероссийской промышленной и художественной выставки, где были представлены несколько её павильонов.

«Строительная контора инженера Бари» принимала участие в реконструкции Мытищинского водопровода и в строительстве Мытищинского вагоностроительного завода.

Семья и личная жизнь 

Частыми гостями семьи Александра Вениаминовича Бари были образованнейшие люди того времени: Д. И. Менделеев, Н. Е. Жуковский, С. А. Чаплыгин, Ф. О. Шехтель, И. И. Рерберг и другие. С 1884 года Бари жили в доме № 24 по Мясницкой улице, а позже  — в  доме № 22, по соседству..

В 1898 году Бари познакомился с Л. Н. Толстым. Вместе с дочерью Анной он навещал писателя в Хамовниках.

В России назревали непростые времена, и  Бари говорил жене: «Давай уедем, лучше быть кондуктором трамвая в Цюрихе, чем миллионером в России». В сентябре 1905 года он написал: «Невесело теперь в России, а надо сидеть и терпеть». После покушения в августе 1906 года на главу Совета министров П. А. Столыпина Бари пишет своим друзьям: «Мрак и ужас впереди, картина печальная».

Несмотря на все усилия, уберечь фирму от потрясений не удалось. Рабочие окрестных фабрик подбивали сотрудников конторы Бари на забастовки и участие в сходках революционеров. Дела шли не лучшим образом.  В 1909 году А. В. Бари по болезни отошёл от дел, и управляющим завода стал его сын Виктор Александрович. После смерти Александра Бари фирма перешла по наследству к Зинаиде Яковлевне, а руководил ею их сын Владимир Александрович.

Скончался А. В. Бари 6 (19) апреля 1913 года. Похоронен на Немецком кладбище (23 уч.).

На следующий день газета «Утро России» написала:

28 апреля 1918 года в газете «Известия» была напечатана статья о разоблачении контрреволюционного заговора во главе с Владимиром Бари. Под этим предлогом он был арестован. В тюрьме его допрашивал сам Ф. Дзержинский. Из тюрьмы Владимира как американского гражданина  вызволил консул США. После освобождения Бари уехал в Японию, затем в Сан-Франциско, а вскоре эмигрировал и Виктор Бари со своей семьёй.

Дочь Александра Вениаминовича Ольга Бари-Айзенман (1879—1954) была талантливой художницей и входила в группу «Мир искусства». Она прожила всю жизнь в СССР, но практически не выставлялась. Была замужем за присяжным поверенным Семёном Борисовичем Айзенманом; их сын — художник Алексей Айзенман. Другая дочь Анна Александровна Самойлова (1876—1948) была замужем за физиологом Александром Филипповичем Самойловым (Абрамом Фишелевичем Шмулем).

Двоюродный брат (со стороны матери) — доктор медицины Гуго Адольфович Левенталь (1858—?), был женат на сестре писательницы Рашели Хин Кларе, после смерти которой их дочь — искусствовед Алиса Гуговна Левенталь (1895—1951) — жила в семье Рашели Хин пока не вышла замуж за поэта Дмитрия Усова.

Примечания

Литература 
 
 Об А. В. Бари и истории семьи см.: ; журнальный вариант (в сокращении):

Ссылки 

 Завод инженера А. В. Бари в Симоновой слободе

Учёные по алфавиту
Инженеры Российской империи
Учёные Российской империи
Похороненные на Введенском кладбище